Оптичні явища
 Міраж — оптичне атмосферне явище, ілюзія.
Кіно
 Міраж — американський неонуарний фільм 1965 року
 Міраж — радянська трисерійна кримінальна драма
 Міраж — македонський драматичний фільм 2004 року
Літертура
 Міраж (Сімак) — науково-фантастична повість Кліффорда Сімака
Музика
 Міраж (гурт) — радянський та російський музичний гурт
Техніка
 Літаки «Міраж» французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation

Див. також 
 Mirage